Алькала-дель-Хукар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 146,8 км². Население — 1 381 человек (на 2010 год). Расстояние — 64 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Casas Rurales en Alcalá del Júcar — Guía de servicios. Fotos y videos del municipio.
 Alcalá del Júcar en la web de la Diputación
 Imagenes del Castillo y del pueblo de Alcalá del Júcar

Муниципалитеты Альбасете